Хіґа́сі (, ) — «Схід», «східний»

Топоніми

Райони 
Район Хіґасі
Район Хіґасі (Наґоя)
Район Хіґасі (Ніїґата)
Район Хіґасі (Саппоро)
Район Хіґасі (Хамамацу)
Район Хіґасі (Хіросіма)

Населені пункти
Хіґаші (Окінава)
Хіґасі-Хіросіма
Хіґасі-Каґава
Хіґасі-Нарусе
Хіґасі-Сіракава
Хіґасі-Кусіра
Хіґасі-Йосіно
Хіґасі-Аґацума
Хіґасі-Каґура
Хіґасі-Мацусіма
Хіґасі-Мацуяма
Хіґасі-Мураяма
Хіґасі-Тітібу
Хіґасі-Ямато

Повіти 
Повіт Хіґасі-Цуґару
Повіт Хіґасі-Івай
Повіт Хіґасі-Таґава
Повіт Хіґасі-Окітама
Повіт Хіґасі-Мураяма
Повіт Хіґасі-Ібаракі
Повіт Хіґасі-Сіракава

Див. також 
Кіта (Північ)
Мінамі (Південь)
Нісі (Захід)